Zannino – cognome italiano
 Ilario Zannino – mafioso statunitense